Шамрок има више значења:
 Шамрок (Тексас)
 Шамрок (Оклахома)